Giriyoso (Jatipurno)
 Giriyoso (Jaya Loka)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing